O Romance do Pavão Mysteriozo é o primeiro álbum solo de Ednardo, lançado em 1974 pelo selo RCA Victor e que projetou definitivamente a sua trajetória solista após ter feito parte do Pessoal do Ceará, anos antes.  O álbum, inspirado na obra homônima da literatura de cordel, fazia críticas veladas ao regime militar. É o disco também do clássico "Pavão Mysteriozo", que virou tema de abertura da novela global Saramandaia anos depois de seu lançamento. Em 2001, Charles Gavin remasterizou o álbum para o formato CD e que teve sua reedição pela BMG Music Brasil na época. O álbum também está disponível para audição no perfil do cantor na Bandcamp.

Faixas

Músicos
 Arranjos e Regências - Hareton Salvanini, Heraldo do Monte , Isidoro Longano (Bolão)
 Sobre ideias de arranjos musicais de Ednardo
 Violão e Percussões - Ednardo
 Viola e Guitarra - Heraldo do Monte
 Flauta e Sax Tenor - Isidoro Longano (Bolão) 
 Banjo - Luiz de Andrade 
 Contra Baixo (Acústico e Elétrico) - Gabriel J. Bahlis 
 Bateria - Antonio de Almeida (Toniquinho) 
 Tímpanos - Ernesto de Lucca 
 Tumbadoras - Rubens de S. Soares
 Percussões - José Eduardo P. Nazário, Jorge H. Silva, Dirceu S. de Medeiros (Xuxu)P
 Piano Cravo (elétrico) - José Hareton Salvanini
 Flauta / Pícolo - Demétrio S. de Lima 
 Flauta / Sax Alto - Eduardo Pecci 
 Clarinete - Franco Paioletti 
 Oboé - Benito S. Sanchez 
 Baixo Tuba - Drausio Chagas 
 Pistons - Sebastião J. Gilberto (Botina),Settimo Paioletti
 Trombones - Roberto J. Galhardo, Antônio Secato
 Violoncelos - Ezio Dal Pino, Flabio Antonio Russo 
 Violinos - Jorge G. Izquierdo, Oswaldo J. Sbarro, Caetano D. Finelli, Dorisa Soares, Antonio F. Ferrer, German Wajnrot, Alfredo P. Lataro, Joel Tavares
 Participação Especial - Amelinha no Vocal da faixa "Ausência"

Ficha Técnica
 Produção - Walter Silva
 Supervisão Geral - Osmar Zandomenigui
 Coordenação Geral - Antonio de Lima
 Coordenação Artística e Direção de Estúdio - Walter Silva
 Técnicos de Som - Stelio Carlini  e G. João Kibelkstis (Joãozinho) / Edgardo Alberto Rapetti 
 Técnicos de Mixagem - Walter Lima / Edgardo Alberto Rapetti 
 Fotos - Gerardo Barbosa Filho 
 Direção de Arte das Capas - Tebaldo 
 Desenhos - Ednardo
 Gravação e Mixagem - Estúdio A da RCA em São Paulo - 16 Canais

Ficha Técnica da Remasterização (2001) 
 Reedição produzida em 2001 por Charles Gavin
 Coordenação Geral - Adriana Ramos
 Coordenação de Produção: Hugo Pereira Nunes
 Remasterizado a partir do tape original por Carlos Nunes e Jade Pereira no Classic Master (SP)
 Equipamentos utilizados - Sonic Solutions, No Noise, Cedar  e Manley
 Supervisão Técnica - José Roberto Cruz
 Adaptação Gráfica para CD: André Teixeira e Cláudia Bandeira
 Capa original gentilmente cedida por Charles Gavin

Referências 

Álbuns de 1974
Álbuns de música popular brasileira